Shanghai Masters 2016 var en tennisturnering, der af sponsorhensyn afvikledes under navnet Shanghai Rolex Masters, og som blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen DecoTurf i Qi Zhong Tennis Center i Shanghai, Folkerepublikken Kina i perioden 8. - 16. oktober 2016. Det var den 8. udgave af Shanghai Masters, og det var den ottende og næstsidste turnering på ATP World Tour 2016 i kategorien Masters 1000.

Singleturneringen blev vundet af Andy Murray, som dermed vandt Shanghai Masters-titlen for tredje gang i sin karriere – de to første gange var i 2010 og 2011. Skotten sikrede sig dermed sin 13. Masters 1000-titel og den 41. turneringssejr i alt i karrieren, og det var sjette gang i 2016 at han kunne rejse hjem med et trofæ i bagagen. I finalen vandt Murray med 7-6, 6-1 over Roberto Bautista Agut, som for første gang i sin karriere havde spillet sig frem til finalen i en Masters 1000-turnering.

Doubletitlen gik til amerikanerne John Isner og Jack Sock, som i finalen besejrede Henri Kontinen og John Peers med 6-4, 6-4, og som dermed sikrede sig deres første turneringssejr som makker. Det var kun tredje gang, at Isner og Sock stillede op i den doubleturnering som makkere, men det var første gang, at de ikke blev slået ud i første runde. Sejren var Jack Socks anden doubletitel i karrieren i kategorien Masters 1000 og den syvende i alt. Sejren var John Isners anden doubletriumf i en Masters 1000-turnering og fjerde alt i alt.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 5.452.985 og fordelte sig som følger.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen i herresingle havde deltagelse af 56 spillere, der fordelte sig på:
 45 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 27. august 2016 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 7 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen.

Herredouble 

Herredoublerækken har deltagelse af 24 par, der fordeler sig på:
 22 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Shanghai Masters

Noter 

2016
ATP World Tour 2016